Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 297001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 12 października 2010. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

297001-297100

297101-297200

297201-297300

297301-297400

297401-297500

297501-297600

297601-297700

297701-297800

297801-297900

297901-298000

Przypisy 

Lista planetoid 297001-298000